Гуидо ди Вани () е аржентински футболист, нападател, състезател на ПФК ЦСКА (София).

Статистика по сезони

Източници 

Аржентински футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)